Лямбда Южного Креста (Лакрукс) ( Crucis /  Cru) — бело-голубая звезда главной последовательности в созвездии Южного Креста. Её видимая звёздная величина +4,6m (видна невооружённым глазом), но яркость не постоянна. Являясь переменной типа Беты Цефея, она изменяет яркость с амплитудой 0,02m и периодом . Удалена от Солнца на .

Примечания

Ссылки 
 

Бета-цефеиды
OB-ассоциация Скорпиона — Центавра
Объекты Байера